Ferenc Nagy och liknande namn kan avse:
 Ferenc Nagy (politiker) (1903–1979), – en ungersk politiker
 Feró Nagy (född 1946) – en ungersk rocksångare